Victor Lourties peut désigner :

 Victor Lourties (1844-1922), homme politique français ;
 Victor Lourties (1886-1954), homme politique français.